Osoby o tym nazwisku:
 Cristián Caro Cordero – rzymskokatolicki duchowny
 Irma Cordero – peruwiańska siatkarka
 José Villegas Cordero – hiszpański malarz
 Miguel Cordero – hiszpański piłkarz
 Pedro Cordero – hiszpański niepełnosprawny sportowiec
 Rose Cordero – dominikańska modelka
 Sebastían Cordero – ekwadorski reżyser filmowy, producent i scenarzysta